Beseda ikona ima več pomenov:
 Sveta ikona je slika z versko vsebino, zlasti v pravoslavju
 računalniška ikona je slika, ki ponazarja računalniški program ali ukaz